Великий князь Никола́й Никола́евич Ста́рший (, Царское село — , Алупка) — третий сын императора Николая I и Александры Фёдоровны; генерал-фельдмаршал (16 апреля 1878). Первый владелец Николаевского дворца в Петербурге. Последний в истории кавалер ордена Св. Георгия 1-го класса. В семье имел прозвище «дядя Низи».

Его последний законнорождённый потомок по мужской линии умер в 2016 году.

Биография 
Родился 27 июля (8 августа) 1831 года. Образование получил согласно требованиям военной карьеры. В отличие от брата Константина, Николая изначально готовили к армейской службе. Воспитателем великого князя был генерал А. И. Философов. В возрасте 8 лет был зачислен в 1-й Кадетский корпус.

Воспитание Николая велось в весьма жёстких условиях. Это сформировало в нём такие черты, как настойчивость, исполнительность, дисциплинированность. Военная стезя явно увлекла его, особенно же он интересовался инженерным делом.

Николай Николаевич всю жизнь посвятил военной карьере, прошёл путь от звания капитана до генерал-фельдмаршала русской армии. С самого рождения великий князь был записан в лейб-гвардии Сапёрный батальон.

27 июля 1831 года стал шефом лейб-гвардии Уланского полка, которым оставался до своей смерти.

В 1843 и 1844 годах вместе со своими братьями Константином и Михаилом проходил практику на люгере «Ораниенбаум», выходя в Финский залив.

Военную службу начал в 1851 году в лейб-гвардии Конном полку. В 1852 году, в чине генерал-майора, великий князь был назначен генерал-инспектором по инженерной части (фактически — с 1856 года), а также командиром бригады в 1-й лёгкой гвардейской кавалерийской дивизии. В дальнейшем вся военная деятельность Николая Николаевича была связана с переустройством вооружённых сил Российской Империи, особенно в области инженерного дела и кавалерийской службы (он состоял генерал-инспектором кавалерии с 1856 и по инженерной части с 1864 года).

С началом Крымской войны в 1854 году был послан Николаем I вместе с его братом Михаилом в действующую армию. 23 октября прибыл под Севастополь, накануне Инкерманского сражения, где принял участие. За отличие в этом сражении получил орден Святого Георгия 4-й степени. С января 1855 года руководил всеми инженерными работами, укреплениями и батареями на северной стороне Севастополя на участке от Константиновской батареи до Мекензиевых гор.

По окончании Крымской войны, привязавшись к полуострову, приобрёл для проживания приморское поместье Гаспра. С 1855 года состоял членом Государственного совета, с 1857 года командовал 2-й гвардейской кавалерийской дивизией; с 1859 года — командир Гвардейского резервного кавалерийского корпуса; в 1861—1864 годах — командир Отдельного Гвардейского корпуса.

С 10 августа 1864 года — первый командующий, а с 30 августа 1867 года — главнокомандующий войсками Гвардии и Петербургского военного округа. Одновременно за ним сохранились должности генерал-инспектора кавалерии и генерал-инспектора по инженерной части.

После проведения частичной мобилизации русский армии в ноябре 1876 года назначен Главнокомандующим действующей (Дунайской) армией. Несколько месяцев находился с Главной квартирой действующей армии в Кишинёве. Командовал армией во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов на Балканах. В июне 1877 года находился на рекогносцировке у Зимницы, в июле переправился через Дунай у Зимницы на Систово. В сентябре 1877 года участвовал в рекогносцировке укреплений Плевны и руководил её последним штурмом 28 ноября 1877 года. Подписал 19 января 1878 года от России в Андрианополе предварительные условия мира и заключил перемирие.

После этого Николай Николаевич получил от Александра II указания, сводившиеся к тому, чтобы ввести войска в Константинополь лишь в случае просьбы его жителей. Эта телеграмма связала действия Николая Николаевича, считавшего, что, только заняв Константинополь и Галлипольский полуостров Россия может диктовать условия мира Османской империи и противодействовать поддерживавшей её Великобритании.

Получив 9 февраля 1878 года телеграфное повеление Александра II ускорить занятие ближайших к Константинополю предместий, Николай Николаевич предупредил османских уполномоченных, что намерен занять Сан-Стефано, куда действительно и прибыл 12 февраля в сопровождении одной роты и одного эскадрона. Здесь 19 февраля, наконец, был подписан прелиминарный мирный договор.

27 марта Николай Николаевич телеграммой попросил Александра II о замене его другим лицом на посту главнокомандующего по состоянию здоровья. 2 апреля он получил телеграмму с извещением об увольнении его от командования армией.
16 апреля 1878 года он был пожалован чином генерал-фельдмаршала.

Николай Николаевич не был талантливым полководцем и должность главнокомандующего действующей армией, по мнению современников, явно превышала его силы. Но, следует заметить, что его сильно стесняло присутствие в армии императора Александра II со всем высшим военным руководством и Свитой Е. И. В., открыто вмешивавшихся в руководство военными действиями. Эту ненормальную картину подробно осветил тогдашний военный министр Д. А. Милютин в своём дневнике. При этом ещё перед войной Николай Николаевич обращался к императору с просьбой не приезжать в армию самому и не назначать на высшие должности великих князей; первоначально Александр II с ним согласился, оставив за собой право посещать армию «для награждений и поднятия духа войск», но очень скоро стал находиться в ней постоянно; также получили назначения в войска и все великие князья.

 Унтер-офицер (1846);
 Подпоручик гвардии (02.07.1846);
 Поручик гвардии (13.10.1847);
 Капитан гвардии (30.08.1848);
 Флигель-адъютант (23.04.1850);
 Полковник (23.10.1850);
 Генерал-майор Свиты (26.11.1852);
 Генерал-адъютант (26.11.1852);
 Генерал-лейтенант (26.08.1856);
 Инженер-генерал (30.08.1860);
 Генерал-фельдмаршал (16.04.1878).

Ввиду расстройства здоровья и обострения личных отношений с братом императором Александром II 17 августа 1880 года был по собственной просьбе был освобожден от должности главнокомандующего войсками Гвардии и Петербургского военного округа. После отставки находился в продолжительном заграничном отпуске. После возвращения в Россию военная деятельность Николая Николаевича стала номинальной: участие в ряде военных комиссий и комитетов, выполнение представительских функций шефа ряда полков, участие в военных манёврах в качестве посредника и т. д. До конца жизни за ним сохранилась только должность генерал-инспектора кавалерии.

С 1880 года тяжело болел: у него была обнаружена злокачественная опухоль десны, вероятно, давшая метастазы в головной мозг и повлиявшая на психическое здоровье князя. И ранее склонный к эксцентричному поведению, Николай Николаевич вёл расточительный образ жизни и был вынужден заложить Николаевский дворец. Новый император Александр III обвинил дядю в растрате государственных средств и в 1882 году наложил арест на его имущество.

Его болезнь обострилась после смерти его возлюбленной в 1889 году. Великий князь испытывал сексуальное влечение ко всем окружающим женщинам; после ряда инцидентов стало очевидно, что он не в состоянии контролировать собственное поведение. Последние годы находился под домашним наблюдением и не появлялся на публике. Ухаживал за ним его адъютант Афиноген Алексеевич Орлов, сын князя Алексея Федоровича Орлова.

Умер 13 (25) апреля 1891 года в Алупке, откуда его тело было перевезено для захоронения в столичный Петропавловский собор. Александр III написал своему сыну Николаю:
Еле успели мы похоронить бедную тетю Ольгу, как опять новая кончина бедного дяди Низи в Алупке, но эта смерть скорее была желательна; в таком страшно печальном положении находился он всё последнее время, почти в полном идиотизме. И для всех окружающих его это была чистая каторга и тяжёлое испытание. Я всё ещё не могу забыть, в каком грустном состоянии мы его оставили при прощании в августе в Ровно, а потом оно шло всё хуже и хуже, и в Алупке он уже не жил, а прозябал.

Результаты греческого плебисцита 
В 1862 году, после свержения в Греции в результате восстания правящего короля Оттона I (из рода Виттельсбахов), греки провели в конце года плебисцит по выбору нового монарха. Бюллетеней с кандидатами не было, поэтому любой подданный Греции мог предложить свою кандидатуру или вид правления в стране. Результаты были обнародованы в феврале 1863 года.

Среди тех, кого вписали греки, был и Николай Николаевич, он занял четвёртое место и набрал менее 1 процента голосов. Правда следует признать, что представители российского, британского и французского царствующих домов не могли занимать греческий трон согласно Лондонской конференции 1832 года.

Скончался 13 (25) апреля 1891 года.

Предки

Семья и потомство 

В юности, судя по дневниковым записям, был влюблен в Марию Анну Прусскую, но брак не состоялся по причине близкого родства.

Был увлечен старшей дочерью Пушкина Марией Александровной.  В 1856 году в Петербурге женился на Александре Фридерике Вильгельмине, старшей дочери герцога Ольденбургского Константина Фридриха Петра (в православии Александра Петровна). Дети :
 Николай (6 (18) ноября 1856 — 5 января 1929)
 Пётр (10 (22) января 1864 — 17 июня 1931)
Как писал граф Сергей Дмитриевич Шереметев «Великий князь был человек добрейшей души, благородных стремлений, но слабого характера. Он был достоин лучшей участи, он был достоин большего к нему внимания, большей заботливости, большей сердечной теплоты. но всего этого не могла дать ему Александра Петровна. С ним она была резка и насмешлива. Отталкивала его резко, холодно непозволительно.»

По прошествии 10 лет брак де-факто распался; Николай Николаевич публично обвинил свою жену в супружеской неверности с настоятелем их дворцовой церкви и духовником великой княгини — протоиереем Василием Лебедевым. Николай Николаевич изгнал Александру Петровну из Николаевского дворца, отняв драгоценности, в том числе и собственные подарки. Император Александр II стал на сторону великого князя, взяв, однако, все расходы по содержанию изгнанной невестки на свой счёт. В Петербург она больше не вернулась и окончила свои дни в основанном ею киевском Покровском монастыре.

Вне брака 
После разрыва с законной женой Николай Николаевич создал фактическую семью с балериной театра в Красном Селе Екатериной Гавриловной Числовой (1846—1889). Последняя родила от него пятерых детей, которым вместе с матерью в 1883 году были высочайше пожалованы фамилия Николаевы и права дворянства:
 Ольга (1868—1950), жена князя Михаила Михайловича Кантакузина (1858—1927), генерал-лейтенанта.
 Владимир (1873—1942), после революции жил в Париже, имел пятерых детей от четырёх браков, чьи потомки живут во Франции, Канаде и Финляндии. Из них только дочь Галина (1897—1971) осталась в советской России — с мужем, полковником Александром Николаевичем Готовским, который был расстрелян в 1937 году. У супругов было три сына Ростислав (1922—1991), Сергей (1924—1946), Георгий (1927—1932); потомки старшего из них живут в Москве.
 Екатерина (1874—1940), после революции жила в Белграде, состояла в браках с Николаем Корево и Иваном Персиани.
 Николай (1875—1902), имел двух дочерей в браке с Ольгой Дмитриевной Заботкиной (1871—1925), которая, овдовев, стала женой его брата Владимира.
 Галина (1877—1878).

В письме императору Александру III от 14 мая 1884 года обер-прокурор  докладывал о настоятельных просьбах великого князя разрешить «дворянке Николаевой» (а также о её собственных ходатайствах пред Санкт-Петербургским митрополитом) иметь домовую церковь ввиду того, что «она не может бывать в приходских церквах»; мнение Победоносцева в отношении ходатайств было скептическим.

Почётные звания и награды 
Почётный член:
 Николаевской Академии генерального штаба
 Императорской Академии наук
 Императорского Русского Географического Общества
 Михайловской артиллерийской академии
 Медико-хирургической академии
 Петербургского университета
 Пармской академии наук

 орден Святого апостола Андрея Первозванного (27.07.1831);
 орден Святого Александра Невского (27.07.1831);
 орден Святой Анны 1-й ст. (27.07.1831);
 орден Белого орла (27.07.1831);
 орден Святого Георгия 4-й ст. за мужество и доблесть в Инкерманском сражении (24.10.1854);
 орден Святого Владимира 1-й ст. (01.01.1863);
 орден Святого Станислава 1-й ст. (11.06.1865);
 золотая сабля «За храбрость» с алмазами за переход через Балканы (1878);
 орден Святого Георгия 2-й ст. за переправу армии через Дунай у Систова (15.07.1877);
 орден Святого Георгия 1-й ст. за взятие Плевны и пленение Османа-паши вместе с его армией (29.11.1877);
 знак отличия за XL лет беспорочной службы (22.08.1887);
 золотая медаль «За труды по освобождению крестьян»;
 серебряная медаль «За защиту Севастополя»;
 медаль «За покорение Чечни и Дагестана» в 1857—1858 гг.;
 бронзовая медаль «В память войны 1853—1856»;
 светло-бронзовая медаль «В память русско-турецкой войны 1877—1878»;
 медаль «В память коронации императора Александра III»;
 крест «За службу на Кавказе» (1864);
 знак Красного Креста.

Иностранные:

 прусский орден Чёрного орла (05.1838);
 прусский орден Красного орла (05.1838);
 вюртембергский орден Вюртембергской короны (01.07.1846);
 нидерландский орден Нидерландского льва (30.08.1849);
 австро-венгерский орден Святого Стефана, большой крест (17.02.1851);
 саксонский орден Рутовой короны (27.02.1852);
 баварский орден Святого Губерта (19.03.1852);
 неаполитанский орден Святого Фердинанда и Заслуг (02.05.1852);
 пармский Константиновский орден Святого Георгия 1-й ст. (10.05.1852);
 гессен-дармштадтский орден Людвига (28.05.1852);
 баденский орден Верности (29.05.1852);
 баденский орден Церингенского льва (29.05.1852);
 саксен-веймарский орден Белого сокола (07.06.1852);
 ольденбургский орден Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига (1852);
 бельгийский орден Леопольда I (1857)
 французский орден Почётного легиона (05.1860);
 греческий орден Спасителя 1-й ст. (1867);
 датский орден Слона (01.09.1868);
 черногорский орден Князя Даниила I 1-й ст. (28.12.1868);
 мекленбург-шверинский орден Вендской короны (30.08.1869);
 прусский орден Pour le Mérite (27.11.1871);
 прусский орден Дома Гогенцоллернов с цепью (30.08.1872);
 орден Святого Гроба Господнего Иерусалимского (28.10.1872);
 турецкий орден Османие 1-й ст. с бриллиантами (26.11.1872);
 портрет персидского шаха с бриллиантами (20.05.1873);
 саксен-альтенбургский орден Саксен-Эрнестинского дома 1-й ст. (20.12.1873);
 итальянский орден Аннунциады (1875);
 шведский орден Серафимов (19.07.1875);
 румынский орден Звезды Румынии 5-й и 1-й ст. (09.1877);
 прусский орден Pour le Mérite с дубовыми листьями (27.12.1877);
 сербский орден Таковского креста 1-й ст. (07.03.1878);
 вюртембергский орден «За военные заслуги», большой крест (1878);
 австрийский крест за 25-летнюю службу (1876);
 германский крест за 25-летнюю службу (1875);
 мекленбургский  2-й ст. (06.1877);
 мекленбургский крест «За военные заслуги» 1-й ст. (11.1877);
 прусская медаль в память коронования короля Вильгельма I;
 румынская  2-й ст.;
 сербская медаль «За храбрость»;
 черногорская  (15.06.1877);
 черногорская медаль «За храбрость» (15.06.1877).

Памятники 

 Бронзовая конная статуя великого князя на высоком художественном постаменте была торжественно открыта 12 января 1914 года на Манежной площади в Петрограде. Конная фигура была отлита по модели итальянского скульптора Пьетро Каноники. Памятник был демонтирован в 1918 году.
 Памятник-бюст великому князю в настоящее время находится в болгарском городе Плевен, рядом с домом-музеем Царя-Освободителя Александра II.

Примечания

Литература 
 
 Д. Н. Шилов. Члены Государственного совета Российской империи 1801—1906. СПб., 2007, стр. 552—560.
 Жерве В. В. Генерал-фельдмаршал великий князь Николай Николаевич старший: Исторический очерк его жизни и деятельности, 1831—1891. СПб., 1911.
 Мемуары графа С. Д. Шереметева

Ссылки 

 Биография на сайте «Русская императорская армия» 
 Родословная Дома Романовых

Великие князья Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Участники Крымской войны
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Почётные члены Военно-медицинской академии
Командующие Петербургским военным округом
Участники Инкерманского сражения
Награждённые медалью «За защиту Севастополя 1854—1855»